Konopnica peut faire référence à :

Toponymie
en Pologne
dans la voïvodie de Łódź
 Konopnica, une gmina rurale du powiat de Wieluń
 Konopnica, un village, chef-lieu de la gmina ci-dessus
 Konopnica, un village du powiat de Poddębice
 Konopnica, un village du powiat de Rawa
dans la voïvodie de Lublin
 Konopnica, une gmina rurale 
Konopnica, un village, chef-lieu de la gmina ci-dessus

en Serbie
 Konopnica, un village de la municipalité de Vlasotince